Школи Кіровоградської області
Навчальні заклади, засновані 1920
Загальноосвітні школи України